Le patronyme Carthé, Carté ou Quartey provient de l'ancien français quarte: mesure de contenu ou de liquide (deux pintes). La forme Cart(h)é est probablement un diminutif de quartet, mais peut aussi être une contraction de Carité. 

Michèle Carthé (1951-), femme politique belge